

Santi
San Domenico Cam, presbitero e martire cinese – 11 marzo;
San Domenico Carvalho, martire brasiliano – 15 luglio;
San Domenico del Val, martire – 31 agosto;
San Domenico di Guzmán, fondatore dei domenicani – 8 agosto;
San Domenico di Silos, abate – 20 dicembre;
San Domenico di Sora, abate – 22 gennaio;
San Domenico di Soriano Calabro – 8 agosto;
San Domenico Nicolao Dinh Dat, soldato martire cinese – 18 luglio;
San Domenico Henares, vescovo dell'Ordine dei Frati Predicatori, martire in Cina – 25 giugno;
San Domenico Ibáñez de Erquicia, presbitero domenicano, martire in Giappone – 14 agosto;
San Domenico in Soriano – 25 settembre;
San Domenico Loricato, monaco ed eremita – 14 ottobre;
San Domenico Martinez, presbitero giapponese – 19 maggio;
San Domenico Mau, martire – 5 novembre;
San Domenico Ngon, padre di famiglia e martire cinese – 22 maggio;
San Domenico Nguyen e compagni, martiri vietnamiti – 16 giugno;
San Domenico Nguyen Van Hanh, martire cinese – 1º agosto;
San Domenico Nguyen Van Xuyen, martire – 24 novembre;
San Domenico Ninh, martire vietnamita – 2 giugno;
San Domenico Pham Trong Kham, martire cinese – 13 gennaio;
San Domenico Savio, giovinetto – 6 maggio, precedentemente 9 marzo;
San Domenico Toai e san Domenico Huyen, martiri vietnamiti – 5 giugno;
San Domenico Trach, martire – 24 novembre;
San Domenico Tuoc, presbitero e martire cinese – 2 aprile.

Geografia
San Domenico – quartiere di Caltanissetta
San Domenico – frazione di Fiesole nella città metropolitana di Firenze
San Domenico – frazione di Varzo nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola

Musei 
Museo San Domenico a Forlì

Opere d'arte 

 San Domenico – dipinto di Carlo Crivelli, 1472, tempera su tavola, Metropolitan Museum, New York

 San Domenico – dipinto di Cosmè Tura, 1475 circa, tempera su tavola, Galleria degli Uffizi, Firenze
 San Domenico – dipinto di Tiziano, 1565 circa, olio su tela, Galleria Borghese, Roma

Altro 
San Domenico – fermata della Metropolitana di Catania
Contrada San Domenico, contrada del Palio di Legnano

Pagine correlate 
 Chiesa di San Domenico.